Колян Едгар Рудікович — заслужений майстер спорту Росії, дворазовий чемпіон світу з Кудо.
 Колян Олексій Михайлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища